Nhamundá kan syfta på:

Brasilien 

 Nhamundá (ort), Amazonas, 
 Nhamundá (kommun), Amazonas,